Лиљана Лиле Георгијева (Куманово, 18. септембар 1939 — Скопље, 6. август 2016) била је југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Вујковиот сон ТВ филм || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1975. || Светецот од Слатина ТВ филм || /
|-
| 1977. || Сакате ли уште едно парче торта ТВ филм || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвени коњ || Дрита
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Ангелина (као Лиљана Георгиевска)
|-
| 1983. || Црвени коњ (ТВ серија)|| Дрита
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1986. || Претежно ведро ТВ серија || /
|-
| 1987. || Претежно ведро ТВ серија || /
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || Мара (као Лиљана Георгиева)
|-
| 1989. || Цвеке на карпата ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Тетовирање || Стара проститутка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2006. || Нави ТВ филм || Баба Рибарица (као Љиљана Гјоргиевска)
|-
| 2008. || Убави ТВ филм ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Умрли 2016.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кумановци